

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Osceola – capoluogo della Contea di Mississippi, Arkansas
 Osceola – città della Contea di St. Joseph, Indiana
 Osceola – capoluogo della Contea di Clarke, Iowa
 Osceola – township della Contea di Houghton, Michigan
 Osceola – township della Contea di Osceola, Michigan
 Osceola – città della Contea di St. Clair, Missouri
 Osceola – città della Contea di Polk, Nebraska
 Osceola – città della Contea di Lewis, New York
 Osceola – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Osceola – villaggio della Contea di Polk, Wisconsin
 Osceola – città della Contea di Fond du Lac, Wisconsin
 Osceola National Forest – foresta nazionale della Florida

Persone 
 Osceola – capo seminole